Le qualificazioni del singolare  del BMW Open 1998 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo BMW Open 1998 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Emilio Benfele Álvarez (primo turno)
 Christian Vinck (ultimo turno)
 Sébastien Grosjean (Qualificato)
 Peter Tramacchi (secondo turno)

 Cristiano Caratti (secondo turno)
 Dirk Dier (primo turno)
 Marzio Martelli (Qualificato)
 Davide Scala (secondo turno)

Qualificati 

 Christophe Van Garsse
 Marzio Martelli

 Sébastien Grosjean
 Jose Imaz-Ruiz

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

BMW Open 1998
ATP Tour 1998